Rafi Kohen (ur. 1965) - izraelski piłkarz i trener, napastnik
 Rafi Kohen (ur. 1970) - izraelski piłkarz, bramkarz
 Rafi Kohen (ur. 1970) - izraelski piłkarz, napastnik